Il termine Loužek può riferirsi ai seguenti toponimi della Repubblica Ceca:
Loužek – frazione di Cheb, capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Karlovy Vary
Loužek – frazione di Turnov, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec